RaceRoom Racing Experience (kurz RaceRoom oder R3E) ist eine Free-to-play-Rennsimulation für Windows, welche von Sector 3 Studios entwickelt und von der Raceroom Entertainment AG veröffentlicht wird. Das Ziel der Entwickler ist eine authentische Rennsimulation mit detailgetreuen Fahrzeugen und Strecken sowie realistischem Fahrverhalten und Sound.

Das Spiel bietet im Free-to-play-Modus eine Reihe an Fahrzeugen und Strecken, welche im Single- und Multiplayer-Modus gespielt werden können. Im offiziellen Onlineshop zum Spiel können weitere Fahrzeuge und Strecken gekauft werden; oft gibt es Pakete, welche zum Beispiel alle Fahrzeuge einer Rennserie oder Strecken auf einem Kontinent umfassen. Auf gesponserten Wettbewerben und anderen Free-to-play-Events stehen auch kostenpflichtige Fahrzeuge und Strecken zur Verfügung.

Gameplay 
RaceRoom bietet eine Vielzahl verschiedener Spielmodi wie Multiplayer-Rennen, individuelle Meisterschaften, Singleplayer-Rennen gegen computergesteuerte Gegner, Training, Bestenlisten oder Online-Meisterschaften. Die Simulation beinhaltet auch ein Onlineportal, auf welchem Statistiken und Bestenlisten der Fahrer eingesehen werden können.

Als Eingabegeräte werden Maus und Tastatur, Gamepads, Joysticks, Lenkräder, Pedale (Gas, Bremse und Kupplung) und Gangschaltungen unterstützt. Neben klassischem Force Feedback besteht die Möglichkeit, weitere Hardware, wie beispielsweise Buttkicker oder bewegliche Rennsitze (sogenannte Full-Motion-Rigs) zur Simulation der G-Kräfte einzusetzen.

Das Spiel unterstützt Virtual-Reality-Headsets wie Valve Index, HTC Vive, Oculus Rift oder HP Reverb.

Entwicklung 
Laut Christopher Speed, CEO der Sector 3 Studios, wird RaceRoom von 10 bis 11 Mitarbeitern entwickelt und gepflegt. Seit dem Release am 12. Februar 2013 wird RaceRoom regelmäßig mit neuen Features und Inhalten erweitert.

RaceRoom verwendet die Rennsimulations-Engine isiMotor2 von Image Space Incorporated. Im Gegensatz zu früheren Veröffentlichungen nutzte Sector 3 Studios in RaceRoom zunächst eine proprietäre Grafik-Engine, RendR, welche verschiedene Tageszeiten darstellen kann. Obwohl RendR auch Regeneffekte unterstützt, werden diese bislang in RaceRoom nicht eingesetzt. Die eigens entwickelte Audio-Engine wird häufig als Referenz im Bereich der Rennsimulation genannt. In einem Interview von 2016 mit dem Entwickler Jean-François Chardon gab dieser an, dass der Code-Anteil der isiMotor2-Engine mittlerweile bei weniger als 20 Prozent liegt.

Im März 2016 postete Christoper Speed im offiziellen Sector-3-Studio-Forum einen Screenshot von RaceRoom, basierend auf der Unreal Engine mit einem BMW Z4 GT3 auf dem Circuit de Spa-Francorchamps. Ein Jahr später kündigte Speed in einem Interview an, dass die RendR-Engine durch die Unreal Engine 4 ersetzt würde, welche auch von den SimBin Studios für GTR 3 verwendet wird.

Die Sector 3 Studios arbeiten mit professionellen Rennfahrern zusammen, darunter Bruno Spengler, Daniel Juncadella, Kelvin van der Linde und Mikaela Åhlin-Kottulinsky, um wichtige Aspekte von Rennsimulationen, wie die Fahrphysik oder Reifenmodelle, realitätsgetreu im Spiel umzusetzen. Ebenso werden Telemetriedaten von Partnern wie der DTM, WTCC, ADAC GT Masters und KW Suspensions verwendet um die Physik im Spiel zu optimieren.

RaceRoom wurde vom World Touring Car Cup für die 2020 Esports Serie genutzt, da die offizielle Meisterschaft wegen der COVID-19-Pandemie verschoben werden musste.

Fahrzeuge 
Im Spiel sind über 180 Fahrzeuge von mehr als 45 Herstellern und verschiedenen Klassen verfügbar. So gibt es Tourenwagen, Prototypen, Formelfahrzeuge, Sportwagen, GT-3-Fahrzeuge, IMSA-GTP-Fahrzeuge, Gruppe-5-Tourenwagen und Klassiker.

Liste aller Fahrzeuge 
 Stand: 21. September 2022

Hersteller

Rennklassen 
 Stand: 21. September 2022

Strecken 
RaceRoom bietet über 59 verschiedene Strecken auf der ganzen Welt; durch verschiedene Streckenführungen gibt es insgesamt ca. 147 Layouts. Darunter die gesamte DTM-Serie, die ADAC GT Masters, Hill Climbing (engl. Bergrennen) und die Nordschleife, welche mit Laser-Scanning erfasst wurde.

Liste aller Strecken 
 Stand: 21. September 2022

Rezeption 
Eurogamer betitelte RaceRoom 2014 als „das beste Rennspiel, von dem du nie gehört hast“.

Weblinks 
 Offizielle Website

Einzelnachweise 

Rennsimulation
Windows-Spiel